Fairmont Municipal Airport steht für: 
 Fairmont Municipal-Frankman Field in West Virginia
 Flughafen Fairmont Municipal in Minnesota